Joseph Serda (1889 - 1965), un homme politique français ;
 Julia Serda (1875-1965), une actrice autrichienne ,
 Romane Serda (née en 1971), une chanteuse française.